Limesweg ist der Name von

Wege für Wanderer
 Deutscher Limes-Wanderweg
 Limeswanderweg, Fernwanderweg im Westerwald und Taunus
 Limesweg (Wetterau)
 Limesweg (Spessartbund)
 Limes-Wanderweg (Schwäbischer Albverein), Hauptwanderweg 6 des Schwäbischen Albvereins
 Limesweg (Fränkischer Albverein), Wanderweg im bayerischen Regierungsbezirk Mittelfranken
 Limeswanderweg (Naturpark Altmühltal), Fernwanderweg im Westerwald und Taunus
 Östlicher Limesweg, Wanderweg von Miltenberg nach Osterburken 
 Romeinse Limespad, Wanderweg in den Niederlanden von Katwijk bis Nijmegen

Weg für Fahrradfahrer
 Deutscher Limes-Radweg, Radwanderweg zwischen Rhein und Donau

Siehe auch
 Limesstraße (Begriffsklärungsseite)